Latz (von mittelhochdeutsch laz „Schnurstück am Gewand“) steht für:

 Kleidungsstück, vor allem für Kleinkinder zum Schutz vor Beschmutzung, siehe Lätzchen
 Teil einer Latzschürze
 Teil einer Latzhose
 Markenname, siehe Nestlé Purina PetCare

 Latz (Gemeinde Nenzing), Fraktion der Gemeinde Nenzing, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Latz (Geflügel), latzförmige weiße oder farbige Befiederung am Vorderhals einer Taube 

Latz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Latz (1855–1923), Unternehmer und Erfinder der Hundekuchen
 Eicke Latz, deutscher Immunologe
 Grace Latz (* 1988), US-amerikanische Ruderin
 Heinrich Latz (1912–1989), deutscher Architekt und saarländischer Ministerialrat
 Helmut Latz (* 1955), deutscher Ruderer
 Hermann Latz (* 1955), deutscher Basketballschiedsrichter
 Inge Latz (1929–1994), deutsche Komponistin
 Irmgard Gerlatzka (geborene Latz, * 1939), deutsche Badmintonspielerin
 Johann Josef Latz (* 1. Juli 1890; † 27. November 1963), Bürgermeister von Saarlouis und später von Sulzbach/Saar
 Peter Latz (* 1939), deutscher Landschaftsarchitekt
 Ralf Latz (* 1959), deutscher Politiker (SPD) und Bürgermeister
 Roland Latz (* 1949), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ron Latz (* 1963), US-amerikanischer Politiker und Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Hosenlatz (bei Männern)
 Laz (Begriffsklärung)